Durell ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Meserve Durell (1769–1841), US-amerikanischer Politiker
 Edward Henry Durell (1810–1887), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Durrell
 Turell